Paul Oberholzer ist der Name folgender Personen:

* Paul Oberholzer (Jurist) (1901–1992), Schweizer Jurist und Historiker 
 Paul Oberholzer (Theologe) (* 1968), Schweizer Theologe, Historiker und Priester